Le Festival Reims Scènes d'Europe, est un festival artistique pluridisciplinaire ouvert à la création contemporaine, programmant des artistes internationaux et contemporains.

La programmation est principalement composée par du spectacle vivant, mais le festival est éclectique en termes de disciplines. Il propose en effet du théâtre, de la danse, des performances, du cirque et de la musique, mais aussi des rencontres, des projections et des expositions. 

Sa direction artistique est assurée collégialement par sept structures culturelles rémoises : la Cartonnerie,  Césaré, la Comédie de Reims, le FRAC Champagne-Ardenne, le Manège de Reims, Nova Villa et l'Opéra de Reims. Il s'agit d'un exemple assez inédit en France de mutualisation des ressources pour l'organisation d'une manifestation artistique.

Historique 
Après sa nomination à la direction de la Comédie de Reims le , Ludovic Lagarde, metteur en scène, a souhaité poursuivre la dynamique initiée par son prédécesseur, Emmanuel Demarcy-Mota. Le Festival A Scènes Ouvertes devient Reims Scènes d'Europe et s'ouvre non seulement à la création artistique européenne mais aussi à d'autres structures et institutions culturelles de Reims. Ce festival s'est tenu pendant 10 années de 2009 à 2019.

Programmation - Reims Scènes d'Europe

Du 3 au 19 décembre 2009 

Grand Témoin : Umberto Eco

Du 2 au 18 décembre 2010 

Grand Témoin : Toni Negri

Du  au 17 décembre 2011

Grand Témoin : Henning Mankell

Thématique : La Suède

Nuit Suédoise, soirée d'inauguration Katarina Flickkör, Simka et DJ set

Théâtre et Lecture 

Herrmann’s battle (Einen Kleist) Rimini Protokoll (Berlin)

Invasion ! Jonas Hassen Khemiri (Stockholm, Suède), Antú Romero Nunes (Hambourg, Allemagne)

Jan Karski (mon nom est une fiction) D'après le roman de Yannick Haenel, Arthur Nauzyciel (Orléans, France / New-York, États-Unis / Varsovie, Pologne)

Je te console là ? Unga Klara, Ann-Sofie Bárány, Suzanne Osten (Stockholm, Suède)

Kolik Rainald Goetz (Munich, Allemagne), Hubert Colas (Marseille, France)

L'Épreuve du feu Cycle de lectures suédoises

La consultation Unga Klara, Ann-Sofie Bárány, Suzanne Osten (Stockholm, Suède)

La femme qui s'est mariée avec un dindon Cycle de lectures suédoises

Land’s end Groupe Berlin (Belgique)

Le  Lars Norén (Suède), Simon Delétang (France)

Les enfants de Médée Suzanne Osten (Stockholm, Suède)

Les inéducables Erik Uddenberg, Suzanne Osten (Stockholm, Suède)

Oncle Vania Anton Tchekhov, Jürgen Gosh (Berlin)

Politique Henning Mankell (Suède), Ludovic Lagarde (France)

The Day Before the Last Day Yael Ronen (Berlin / Tel Aviv / Haifa)

Art Contemporain 

Anniversaire du FRAC Champagne-Ardenne Luigi Presicce (Italie), Sara Lundén (Suède), Constantin Alexandrakis et Olivier Nourisson (France), Karl Holmqvist (Suède), Nicola Martini (Italie), Emma Kay (Royaume-Uni), Lilibeth Cuenca Rasmussen (Philippines / Danemark), Mathias Kryger (Danemark)

L'Encyclopédie des Guerres Jean-Yves Jouannais (France)

Danse 

Cendrillon Sergueï Prokofiev, d'après le conte de Charles Perrault, Michel Kelemenis, Ballet de Genève (Suisse)

Cesena Anne Teresa de Keersmaeker et Björn Schmelzer

The Nowness Mystery Cuqui Jerez (Espagne)

Jeune Public 

Bramborry Theater de Spiegel et Théâtre de la Guimbarde (Belgique)

Cabanes Theater de Spiegel (Belgique)

Carto Kidz #9 Vienna Vegetable Orchestra (Autriche)

Ha Dede Theater de Spiegel (Belgique) et Kabóca Bábszínház (Hongrie)

Hommage à Chagall Teatr Groteska (Pologne)

Mig Dig Os Åben Dans (Danemark)

Nils par-dessus tout D'après le roman de Selma Lagerlöf (Suède), Compagnie Si et Seulement Si (France)

Poutine fait du ski Divaldo Lisen (République Tchèque)

Mihaela Michailov Comment Barbie traverse la crise mondiale - Traduction Frédéric Grosche / Complexe Roumanie - Traduction Alexandra Lazarescou / La Famille Offline - Traduction Fanny Chartres

Théâtre et Petite enfance Suzanne Osten, Ann-Sofie Bárány, Eve Ledig et Karel Van Ransbeeck

Musique 

Arch Enemy / Warbringer / Chtonic / Arkan (Suède / États-Unis / Taiwan / France)

Ensemble l'Instant Donnée Larry Goves (Royaume-Uni) et Joanna Bailie (France)

Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Daniel Kawka / Œuvres de Jesper Nordin, Kaija Saariaho, Kent Olofsson et Philippe Leroux (Suède / Finlande / France)

Ring Saga Richard Wagner, Jonhatan Dove et Graham Vick / Peter Rundel, Antoine Gindt avec le Remix Ensemble Casa de Mùsica (Allemagne / France / Portugal / Royaume-Uni)

Goran... Goran Kajfeš, Jonas Kullhammar, Per « Ruskträsk » Johansson, Jesper Nordenström, Johan Berthling et Johan Holmegard (Suède)

Psychopharmaka Olivier Cadiot, Rodolphe Burger (Bâle, Suisse / Berlin, Allemagne / Paris, France)

Les Afters musiques au bar de la Comédie Andrew Crocker (États-Unis), Bruit Fantôme (Reims, France), Pinky Poo (Reims, France), Elisabeth Like a Dream (Reims, France), Fortune et Fabien Jobard (Paris, France), John Makay (Amiens, France)

Cirque 

Pour le meilleur et pour le pire, Cirque Aïtal (Finlande / France)

Projection 

Fanny et Alexandre Ingmar Bergman (Suède)

La Suède au Cinéma Opéra

Until the Light Takes Us Audrey Ewell, Aaron Aites (États-Unis, Norvège)

Autres 

AMPFUL - Art Makes Place For Urban Life, Andrew Crocker (États-Unis), Michele Iodice, Marie Kraft, Simka et Unga Klara (Suède)

"Crossing Borders / A la Frontière" Nouveaux regards cinématographiques européens, Tony Donohghue (Irlande), Fabio Grassadonia et Antonio Piazza (Italie), David O'Reilly (Irlande / Allemagne), Sergio Oksman (Espagne), Donato Sansone (Italie), Ondrej Svadiena (République Tchèque / France), Rimas Sakalauskas (Lituanie), Anna Kalus-Gossner (Autriche / Allemagne)

Dixplay Galerie Nexus, invité : Ekta (Göteborg, Suède)

"Fabrique de Commun", Kom.post (Paris, France / Berlin, Allemagne)

Organiser une Tournée en Europe, Association Alors, on le fait... ?!

Reims Slam d’Europe, , (Suède / Pologne / Allemagne / Belgique / France)

"Skriva / Écrire" Les écritures théâtrales contemporaines suédoises, Suzanne Osten, Ann-Sofie Bárány, Rasmus Lindberg, Erik Uddenberg et Malin Axelsson (Suède) 

Penser le spectacle vivant avec le spectateur européen. Construire l'Europe !, Young Performing Arts Lovers (France / Bosnie / Irlande / Italie / Belgique / Suède / Croatie / Allemagne)

Du 29 novembre au 15 décembre 2012 

Thématique : L'exil, les frontières.

Du 28 novembre au 14 décembre 2013

Thématique : Gaïa.

Avec le parrainage de Bruno Latour et dans les structures suivantes :
Stéphanie Aubin
 Chorégraphe et directrice du Manège de Reims, Scène Nationale

Gérard Chabaud
 Directeur de la scène de musiques actuelles, La Cartonnerie

Florence Derieux
 Directrice du FRAC Champagne-Ardenne

Serge Gaymard
Directeur de l’Opéra de Reims

Ludovic Lagarde
Directeur du Centre dramatique national, la Comédie de Reims

Philippe le Goff
 Directeur de Césaré, Centre national de création musicale

Joël Simon
 Directeur de l’association Nova Villa, du Festival Méli’môme.

Février 2015

Thématique : Guerre et paix.

Du 5 au  : des spectacles de Théâtre, de la Danse, de la Musique, des Art contemporain / Performances, du Cirque la participation du Jeune public Et encore...Il a attiré 13 000 personnes cette année

Du 28 janvier au 6 février 2016 

Soirée de présentation le .

Thème : nouvelles scènes grecques.
Théâtre : 
Stoning Mary (Lapider Marie) par les élèves du TNS 
 Vania. 10 ans après et 
6 a.m. How to disappear completely  par le blitz theatre group
SANGS/EMATA avec Efthimis Filippou et Argyro Chioti du Vasistas Theatre Group
H2O avec une mise en scène Barbara Kölling.
Cinéma : ALPS par Yorgos Lanthimos.
Radio : directs par RJR - Radio Jeunes Reims ; présentation de Radio Live.
Danse : ApersonA par Elena Gionnotti et Ioannis Mandafounis.
Performances : The Fortuntellers par Ellie Ga, Spectre(s) par Louise Mariotte, Ruines de Franck Vigroux.
Musiques : 
Stacja nigdy w zyciu par anna zaradny et kasper toeplitz 
AMOK création musicale de François Cattin et mise en scène Orianne Moretti
 Staring Girl par la compagnie Zonzo.
Soirée de fermeture le samedi  par DjTalJam.

Le festival a rassemblé 8 000 spectateurs sur les dix jours d'ouverture

Du 2 au 11 février 2017 
L'édition se déroule en divers lieux comme La Comédie de Reims, l'Opéra de Reims, la Cartonnerie, le cinéma Opéra, Le Cellier, Le Manège et Sciences Po.

Soirée de présentation le 23 janvier

Théâtre
Apologie 4&5 de Efthymis Filippou / Argios Chioti.
Battelfield de Peter Brook, Marie-Hélène Estienne.
Ce qui nous regarde, Myriam Marzouki.

Exposition
Europia, paysage éclaté d'une Europe incertaine, Julien Allouf/James Brandily.
Kingsley, itinéraire d'un clandestin, Olivier Jobart.

Musique

Afters avec DJ Titus, Herr Pop, Yamen Mohamad, Jales.
Errances et résonnances, Hélène Breschand, Ze Jam Afane.
Le nozze di Figaro, Mozart/Arn Goerk, François de Carpentries.
Privespace, Laurent Durupt/Ensemble Links, Collecif Embody.
Soirée de clôture, Barbara Blutch.
Traversés, Malik Nejmi, Touda Bouanani, Laurent Durupt.
Visual Exformation, Quatuor Diotima/Jasper Nordin/Cyril Taste/Ramy Fischler.

Rencontre
Grand débat avec Shermin Langhoff, Aiat Fayez, Vladimir Aleksic, Jens Hillje.
Regard croisés autour du Garçon à la valise.
De l'exil...à la course à la présidence de Fadumo Dayib.

Cinéma
Monsieur Cok de Franck Dion,
Pizza verdi de Gary Nadeau,
No land's song de Ayat Najafi,
Adama, de Simon ROubi et Julien Liti,
Velodrool, de Sander Joon,
How long, not long, Michele&Uri Kranot.

Performance
American rock trip, Stéphane Malfettes.
Avec Anastasia, Mickaël Phelippeau.
Alex Cecchetti.
Comme un pied, Fred Poulet, Vikash Dhorasoo.
L'encyclopédie des guerres, Jean-Yves Jouannais.
les Bad girls des musiques arabes, Jacqueline Caux.
On the other side of a sand dune, Bara Sigfusdottir.

Jeune public
Expedition Peter Pan, Inez Derksen, Christian Schönfelder.
Goebbels lesson's, Rhéa Leman.
Minutes, Mehdi Meklat, Badroudine Saïd Abdallah.
Tre ben, Thomas Eisenhardt, Catherine Poher.
We call it love, Felwine Sarr/Carole Karemera/Denis Mpunga.

Théâtre 
 Sanja Mitrovic, Vladimir Aleksic, I am not ashamed of my communist past - PREMIÉRE EN FRANCE
Yamen Mohamad, Harold Pinter, Le Contrôleur.
 Falk Richter, Small town boy 
 Argyro Chioti, Apologies 4 & 5
 Peter Brook, Battlefield 
 Myriam Marzouki, Ce qui nous regarde 
 Massimo Furlan – La compagnie Lagunarte, Hospitalités - PREMIÉRE EN FRANCE.
Elfriede Jelinek, Ludovic Lagarde, Les Suppliants.
Aiat Fayez, Ludovic Lagarde, Terre Vaine.

Danse  
 Malika Djardi, Sa prière 
 Faustin Linyekula, Le cargo / More more more… Future

 Opéra 
 François De Carpentries, Le nozze di Figaro 

 Musique 
 Laurent Durupt – Ensemble Links, Collectif Embody, Privespace 
 Ze Jam Afane, Errances et résonances 
 Jesper Nordin – Quatuor Diotima, Visual exformation 
 Leslie Barbara Butch, Dj Set
 Art contemporain / Performances 
 Julien Allouf, Europia, paysage éclaté d’une Europe incertaine
 Malik Nejmi, Laurent Durupt, Touda Bouanani, Traversés - CRÉATION

 Jeune public 
 Inèz Derksen, Expedition Peter Pan 
 Åben Dans, Tre ben 
 Rhea Leman, Goebbels’ lesson 
 Ishyo Art Center – Denis Mpunga, Carole Karemera, We call it love
 Cirque opéra :
 Feria musica, Daral Shaga 

 Cirque Opéra 
 Feria musica,' Daral Shaga

Soirée de clôture le 11 février

Notes et références

Lien externe
 

Reims Scenes
Culture à Reims
Festival dans la Marne